Hochland steht für:

 Hochland (Landschaft), Landschaften in Höhenlage

 Kraj Vysočina (‚Hochland‘), eine tschechische Region
 Gogland (Гогланд), eine russische Ostseeinsel

 Hochland (Unternehmen), bezeichnet die Hochland SE, eine Käserei in Heimenkirch im Allgäu
 Hochland (Zeitschrift),  katholische Zeitschrift
 Hochlandlager, ursprünglich Sommerlager der HJ, dann DP-Lager jetzt Jugendsiedlung in der Nähe von Wolfratshausen 

Siehe auch:

 Hohes Land
 Höhenland
 Hoogland
 Highland